Denes nad Makedonija (Денес Над Македонија, català: "Avui sobre Macedònia") és l'himne nacional de Macedònia del Nord. L'himne fou compost per Todor Skalovski i les lletres les va escriure Vlado Maleski el 1941. L'ASNOM va fer servir aquest himne i més tard es convertí en una cançó popular dels macedonis durant l'etapa de la República Socialista de Macedònia, quan Macedònia formava part de Iugoslàvia. Finalment, en 1991, la cançó va ser adoptada oficialment com a himne de la ja independent República de Macedònia.

Referències

Enllaços externs 
 Govern de Macedònia .
 Arxiu de so instrumental MP3

Himnes nacionals
Macedònia del Nord